Kouilou – departament Konga
 Kouilou – rzeka w Kongu

Zobacz też 
 Kwilu